Csehország
 Jankovice, település a Kroměříži járásban
 Jankovice, település a Pardubicei járásban
 Jankovice, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Jankovice, Teplá településrésze a Chebi járásban
 Jankovice, Letohrad településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban